Bayou Saint-Jean (en anglais : Bayou Saint John) désigne à la fois un cours d'eau et un faubourg, tous les deux situés à La Nouvelle-Orléans en Louisiane.

Bayou Saint-Jean (ville)
Bayou Saint-Jean (rivière)